Wok steht für:

 Wok, ein Küchengerät

Personen:

 Wok von Rosenberg (um 1210–1262; auch Wok I. von Rosenberg), Oberster Marschall des Königreichs Böhmen, Landeshauptmann der Steiermark
 Wok II. von Rosenberg (1459–1505), böhmischer Adeliger aus dem Geschlecht der Rosenberger
 Peter Wok von Rosenberg (1539–1611), böhmischer Ständepolitiker

WOK steht als Abkürzung für:
 WOK – World of Kitchen Museum, Küchenmuseum in Hannover
 Wurzelortskurve, die grafische Darstellung der Pol- und Nullstellen der Übertragungsfunktion eines Regelkreises

Siehe auch:
 Woock
 Wook
 Woke

Abkürzung